SMS „Cyclop” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od mitycznej postaci – cyklopa:
 SMS „Cyclop” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Cyclop” – niemiecka kanonierka z lat 70. XIX wieku
 SMS „Cyclop” – niemiecki okręt-dok z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich